«Гна́та Юры́» () — полуподземная станция линии скоростного трамвая в Киеве, расположена между станциями «Ромена Роллана» и «Семьи Сосниных». Открыта 13 февраля 1968 года. Названа по одноимённой улице в честь Гната Петровича Юры. За станцией начинается нескоростная ветка на Михайловскую Борщаговку.

Станции киевского скоростного трамвая